Samuel "Sam" Bitten, född 21 mars 2000, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för HC Plzeň i Extraliga.

Han har tidigare spelat för HC Vítkovice i Extraliga; Södertälje SK i Hockeyallsvenskan samt Ottawa 67's och Sarnia Sting i Ontario Hockey League i (OHL).

Han är son till Mike Bitten och Doris Piché, som båda har spelat badminton vid de olympiska sommarspelen; bror till Will Bitten samt kusin till Sébastien Piché. De två sistnämnda spelar som professionella ishockeyspelare.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Samuel Bitten hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 2000
Levande personer
Idrottare från Ottawa
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Kanata Lasers
Spelare i Ottawa 67's
Spelare i Sarnia Sting
Spelare i Södertälje SK
Spelare i HC RT Torax Poruba
Spelare i HC Vítkovice
Spelare i HC Plzeň